Boura kan syfta på:

 Boura, Djibouti, en bergskedja i Djibouti
 Bura, Grekland, en antik grekisk stad